Nabilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta '''''Brassica rapa.